Двенадцать кораблей Королевского флота носили название Antelope, (антилопа) в том числе десять с префиксом HMS:

 Antelope — галеас, от 38 до 44 пушек; спущен на воду в 1546, трижды перестроен; сожжен матросами-парламентаристами в Хельветслюис (Голландия) в 1649.
 Antelope — 56-пушечный «большой» фрегат 3 ранга; спущен на воду в 1651; разбился в 1652.
 HMS Antelope — 40-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1653 как Preston; переименован в 1660; продан в 1693.
 HMS Antelope — 54-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1703; полностью перестроен в 1741; продан в 1783.
 HMS Antelope — 14-пушечный шлюп; закуплен в 1784; потерян во время урагана в конце года.
 HMS Antelope — 14-пушечный бриг; спущен на воду в 1793; продан после 1830.
 HMS Antelope — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1802; использовался как войсковой транспорт с 1818; переведен на рейдовую службу с 1824; разобран в 1845.
 HMS Antelope — 14-пушечная шхуна, бывший испанский приз Firefly; закуплен в 1808; разобран в 1814.
 HMS Antelope — стальной колесный шлюп типа Antelope; спущен на воду в 1846; продан в 1883.
 HMS Antelope — миноносец типа Alarm; спущен на воду в 1893; на рейдовой службе с 1910; продан в 1919.
 HMS Antelope — эскадренный миноносец типа A; спущен на воду в 1929; продан в 1946.
 HMS Antelope (F170) — фрегат типа 21; спущен на воду в 1972; потоплен аргентинской авиацией в 1982 во время Фолклендской войны.

См. также 
 Antelope — 6-пушечный Вест-Индский пакетбот; захвачен в 1782.